W sezonie 1882–83 odbyła się 11. edycja rozgrywek o Puchar Anglii. Do turnieju przystąpiło 73 drużyny, o jedenaście więcej niż w poprzedniej edycji. 5 zgłoszonych zespołów zrezygnowało z występu Pucharze.

Pierwsza runda

Powtórki

2. powtórka

3. powtórka

Druga runda

Powtórka

Trzecia runda

Powtórki

2. powtórka

Czwarta runda

Piąta runda

Powtórka

Półfinały

Powtórka

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 25 marca 1882 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie. Po raz pierwszy w historii rozgrywek w finale zagrała drużyna z północnej części kraju - Blackburn Rovers. Obydwa zespoły wystąpiły w rezerwowych strojach..

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1881 w piłce nożnej
1881 w Wielkiej Brytanii
1882 w sporcie
1882 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej